Luden steht für den Namen von:

 die Katastralgemeinde Luden (Gemeinde Raabs) an der Thaya, Niederösterreich

Luden ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Luden (1902–1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Lorenz Luden (1592–1654), Latinist
 Luden (Adelsgeschlecht) auch von Zimmern bzw. von Zimbern aus dem Raum Lauda (Mitbegründer des Klosters Bronnbach)
 Luden (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2023)

Siehe auch:
 Louden